

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich trzy, w tym dwie podstawowe
 Raszyn – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Grunwald
 Raszyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko
 Raszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Raszyn

Miejscowość na Ukrainie 
 Raszyn – nieistniejąca wieś w obwodzie lwowskim

Inne 
 Bitwa pod Raszynem
 Maszt radiowo-telewizyjny w Raszynie

Zobacz też 
 Raszynek
 Raszynka

Przypisy